Haneberg kan syfta på:

Haneberg, Eskilstuna – en herrgård i Näshulta socken, Eskilstuna kommun
Haneberg, Jockas – en by och egendom i Jockas kommun, Södra Finlands län (finska Koikkala)